Lovesong – singel Edyty Bartosiewicz
 Lovesong – singel zespołu The Cure z 1989 roku
 Lovesong – sztuka teatralna z 2011 roku brytyjskiej dramaturg Abi Morgan
 Lovesong – amerykański dramat filmowy z 2016 roku w reżyserii So Yong Kim